Валуй — деревня в Дновском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Дно.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге автодороги , на левом берегу реки Валуевки, на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от города Дно, административного центра района. Абсолютная высота — 66 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с пасмурным и влажным летом и умеренно холодной зимой. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,7°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 588 мм.
Часовой пояс

История 
До 1 января 2006 года населённый пункт входил в состав Замошской волости, с 2006 по 2015 годы — в состав ныне упразднённой Лукомской волости.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Дновского района